Marija Šarapova era la tre volte vincitrice del torneo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Angelique Kerber.

La Kerber ha poi vinto il torneo, battendo Caroline Wozniacki in finale con il punteggio di 3–6, 6–1, 7–5.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Marija Šarapova (secondo turno)
  Simona Halep (semifinale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (finale)

  Ana Ivanović (primo turno) 
  Ekaterina Makarova (quarti di finale) 
  Agnieszka Radwańska (primo turno) 
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)

Qualificate 

  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Evgenija Rodina (primo turno)

  Kateryna Bondarenko (primo turno) 
  Petra Martić (primo turno)

Lucky loser 

  Alberta Brianti (primo turno)
  Marina Mel'nikova (secondo turno)

  Alexa Glatch (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2015
WTA Tour 2015